Alexandre Braga pode designar:

 Alexandre Braga (1829-1895) — poeta e jornalista português.
 Alexandre Braga (1871-1921) — advogado e político português.

Desambiguação